Legio XXII Deiotariana
 Legio XXII Primigenia